Gołuchów (gemeente)
 Gołuchów (Groot-Polen)
 Gołuchów (Święty Krzyż)